Pont de Molins kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pont de Molins (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Pont de Molins (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar